Godewind steht für
 Godewind, Musikgruppe aus Schleswig-Holstein
 Godewind Immobilien, ein börsennotiertes Immobilienunternehmen aus Frankfurt
 Godewind Verlag, in Wismar
 
Siehe auch
 Gode Wind
 Hein Godenwind